

Geografia
 Blakely – capoluogo della Contea di Early, Georgia
 Blakely – borough della Contea di Lackawanna, Pennsylvania

Persone
 Colin Blakely, attore britannico
 Marqus Blakely, cestista statunitense
 Susan Blakely, attrice statunitense

Altro
 Battaglia di Fort Blakely, episodio della guerra di secessione americana